Batalha de N'Djamena (1979)
Batalha de N'Djamena (1980)
Batalha de N'Djamena (2006)
Batalha de N'Djamena (2008)